De wereldkampioenschappen turnen 2019 waren de 49ste editie van de wereldkampioenschappen (WK) turnen. Het toernooi vond plaats van 4 tot en met 13 oktober 2019

Programma

Mannen

Vrouwen

Resultaten

Mannen

Team 

De drie beste landen kwalificeerden zich voor de Olympische Zomerspelen 2020.

Meerkamp individueel

Vloer

Paard voltige

Ringen

Sprong

Brug

Rekstok

Vrouwen

Team

Meerkamp individueel

Sprong

Brug ongelijk

Balk

Vloer

Medaillespiegel

Externe link 

  Officiële website

2019
Sportevenement in Stuttgart
Sport in 2019
Turnen